wyliczeniowy typ danych, oznaczany w wielu językach słowem kluczowym enum
 ENUM – projekt, który polega na rejestracji w systemie nazw domenowych (DNS) numerów telefonicznych zgodnie z międzynarodowym standardem